Mores steht für:

 Mores (Sardinien), italienische Gemeinde in der Provinz Sassari
 Kloster Mores, ehemalige Zisterzienserabtei in Frankreich

Mores ist der Familienname folgender Personen:
 Mariano Mores (1918–2016) argentinischer Tangokomponist und Pianist
 Myrna Mores (1920–2014), argentinische Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Mores lehren
 O tempora, o mores